Pásztor János (1881–1945) szobrászművész
 Pásztor János (1912–1988) nyitrai püspök
 Pásztor János (1914–1984) színművész, a szobrászművész fia
 Pásztor János (1925–2007) református lelkész
 Pásztor János (1929–1981) színművész (Kolozsvár)
 Pásztor János (1914–1990) szalézi szerzetes, tartományfőnök
 Pásztor János (1955–) klímaváltozás-szakértő

Jegyzetek